

Geografia 
 Tata – città dell'Ungheria
 Tata – città del Marocco
 Provincia di Tata – provincia del Marocco

Persone 
 Domenico Tata – accademico, naturalista e presbitero italiano
 Jamshedji Tata – industriale indiano
 Joe E. Tata – attore statunitense
 Jordan Tata– giocatore di baseball statunitense
 Ratan Tata – industriale indiano

Altro 
 Tata – asteroide della fascia principale
 La tata – sit-com statunitense
 Tata – termine usato per indicare la persona che copre il ruolo di bambinaia
 TATA box – sequenza del DNA necessaria per l'avvio della trascrizione
 Tata Group – gruppo industriale indiano attivo in svariati campi tra cui quello siderurgico ed automobilistico
 Tata Motors – casa indiana per la fabbricazione di automobili e mezzi di trasporto